Falling in Love est un film américain réalisé par Ulu Grosbard sorti en 1984 ;
 Falling in Love (Is Hard on the Knees) est une chanson du groupe de rock américain Aerosmith sortie en 1997 ;
 Falling in Love est un album et une chanson du groupe ethno rock français Red Cardell sorti en 2012.